Dan McCafferty – cantante scozzese
 Don McCafferty – giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Neil McCafferty – calciatore irlandese